«Break Stuff» () — песня рэп-рок-группы Limp Bizkit, выпущенная в качестве четвёртого и последнего сингла из второго студийного альбома Significant Other.

Во время и после выступления Limp Bizkit на фестивале Вудсток 1999 года имело место насилие, люди отрывали фанеру от ограждений во время исполнения песни «Break Stuff», сообщалось также о нескольких случаях изнасилования.

Видеоклип 
На видео изображены Limp Bizkit исполняющие песню в большой комнате, периодически кадры меняются и на экране появляются рампы со скейтбордистами. В некоторых сценах музыканты появляются без инструментов, а в некоторых меняются ими друг с другом. В клипе также присутствуют Snoop Dogg, Джонатан Дэвис из Korn, Dr. Dre, Eminem, Hailie Jade, Pauly Shore, Seth Green, Дэвид Сильверия и многие другие.

В клипе использована цензурованная версия песни, в которой был вырезан мат и грубые выражения.

Награды 
Музыкальный видеоклип получил премию MTV Video Music Awards в номинации «Лучшее рок-видео» в 2000 году.

Кавер-версии 
 Richard Cheese and Lounge Against the Machine сделали кавер-версию этой песни в стиле лаунж и включили в свой альбом Lounge Against the Machine 2000 года.
 Кавер на песню несколько раз исполнялся канадской рок-группой Three Days Grace во время концертов в 2011 году.
 Существует кавер на песню от австрийской рок-группы Confession.
 Рок-группа Patent Pending в 2012 году исполнила пиано-кавер на песню, который вошёл на EP Spring Break 99.
 В том же году рок-группой All Time Low во время тура World Triptacular кавер в стиле поп-панк.

Саундтрек 
Песня была использована в российской комедии «Самый лучший фильм». Услышать её можно в сцене избиения банкира.

Список композиций 
 Break Stuff
 Crushed
 Faith
 Counterfeit (Lethal Dose Remix)

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 «Break Stuff» (все издания) на сайте Discogs
 

Песни Limp Bizkit
Синглы Interscope Records
Песни в стиле ню-метал
Музыкальные мемы